Acest cartier face parte din cartierul Țiglina 4 împreună cu cartierul Micro 18 Este frecventat de tramvaiele și autobuzele TransUrb Galați pe următoareel trasee: 9 (stație comună cu Micro 16), 104(stație comună cu Micro 16), 102(stație aparținând cartierului Micro 18), 7(stația "Benzinăriei"), 39(stația "Benzinăriei"), 5(stația "Benzinăriei"), 29 (stație aparținând cartierului Micro 18), 21(stație aparținând cartierului Micro 18) 
Amplasamentul Drumul de Centură - Micro 17 Galați, județul Galați 

Agenția Națională pentru Locuințe intenționează să construiască 46 de unități locative cu credit ipotecar în amplasamentul Drumul de Centură - Micro 17 din municipiul Galați.

Galați